Le terme benzofluoranthène peut référer à différents composés : 

 le benzo[b]fluoranthène
 le benzo[j]fluoranthène
 le benzo[k]fluoranthène